Dans le langage courant, la monotonie désigne une situation « qui lasse par son uniformité, par la répétition, par l'absence de variété ».
 En mathématiques,
 une fonction monotone est une fonction dont le sens de variation ne change pas,
une fonction complètement monotone est une fonction  telle que  pour tout entier naturel ,
 un opérateur monotone est une fonction multivoque ayant une propriété de monotonie « croissante ».
 En logique formelle, le terme monotone désigne un système d'inférence où l'ajout de nouveaux faits ne remet pas en cause les conclusions tirées précédemment (voir Logique non monotone).

Le nom Monotone peut également désigner :
Monotone, un logiciel libre de gestion de version sous licence GPL.

Références